Salam kan avse
 As-Salām – ett av Guds namn inom islam, se Guds 99 namn

Personer 
Saeb Salam, politiker, Libanon
Nawaf Salam, libanesisk diplomat, advokat och jurist
Abdus Salam, nobelpristagare i fysik
Ephraim Salaam, amerikansk fotboll, spelare
Kawther Salam, palestinsk journalist
Mohammed Ahmed Salam, fånge i Jemen
Mullah Salam, afghansk militär
Salaam bin Said Al Shaksy, VD
Rashaan Salaam, amerikansk fotboll, spelare
Waleed Al-Salam, matematiker

Geografi

Indonesien 

 Salam (berg), Aceh, 
 Desa Salam (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,63, long 111,09), 
 Desa Salam (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur),

Se även
 Assalamu alaikum

Robotskapade Indonesienförgreningar